Wamba (koning), koning van de Visigothen (672-680)
 Wamba (Congo-Kinshasa), een plaats in het noordoosten van Congo
 Wamba (geslacht), een geslacht van spinnen
 Wamba (Valladolid), een gemeente in de Spaanse provincie Valladolid in de regio Castilië en León
 Wamba (rivier), een rivier in Angola en Congo-Kinshasa